Amtswalter steht für:

 Person, die in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht, siehe Amtsträger
 Amtsträger im Nationalsozialismus, siehe Politischer Leiter
 Dienstgrad der Feuerwehr in Oberösterreich, siehe Dienstgrade der Feuerwehr in Österreich #Oberösterreich